Autostrada A52 – autostrada tedesca
 Autostrada A52 – autostrada italiana
 Autostrada A52 – autostrada svizzera